Чебаклинское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в Омской области России:

 Чебаклинское сельское поселение — входит в Большереченский район.
 Чебаклинское сельское поселение — входит в Большеуковский район.